Корни — множественное число от слова :

Населённые пункты

Россия 
 Корни — село в Володарском районе Астраханской области.
 Корни — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Персоналии 
 Корни — прозвище гитариста рок-группы Jane Air.
 Корни, Эд (1933—2019) — американский профессиональный культурист.

Кинопродукция 
 «Корни» — советский фильм 1987 года снятый на киностудии «Грузия-фильм» режиссёром Караманом Мгеладзе. 
 «Корни» — американский мини-сериал, выходивший на телеканале ABC в 1977 году.
 «» — мини-сериал, выходивший на телеканале ABC в 1979 году. Сиквел проекта 1977 года.
 «Корни» — американский мини-телесериал, выходивший на телеканале History Channel в 2016 году. Ремейк проекта 1977 года.
 «Корни» — российский телесериал, выходящий на телеканале СТС с 2020 года.

Другое 
 «Корни» — российская поп-группа, победитель проекта «Фабрика Звёзд—1».
 «Корни» — еврейский журнал на русском языке, выходит с 1994 года.

См. также